И́дман () — фамилия. Известные носители:

 Идман, Дик (род. 1950) — финский шведоязычный актёр.
 Идман, Карл Густав (1885—1961) — финский шведоязычный политик.